Quo může být:

 Quo (album) – album skupiny Status Quo z roku 1974
 Quo (skupina) – australská rapová skupina
 Quo (časopis) – španělský časopis
 dřívější název magazínu Maxim

součást názvu
 Status Quo – britská rocková skupina
 Stat Quo (* 1978) – americký rapper
 Status quo – latinský termín
 Quid pro quo – latinský termín
 Quo vadis? – latinský termín
 Quid Pro Quo (film) – film z roku 2008
 Quid Pro Quo (album) – album skupiny Status Quo z roku 2011